Het jaartal bij een munt is in principe het jaar waarin de munt is geslagen.

Het kan ook een boekjaar aanduiden, zoals in Frankrijk of het jaar waarin de uitgifte is goedgekeurd, zoals in Spanje.

Als in meerdere jaren hetzelfde jaartal wordt gebruikt, wordt gesproken van een bevroren jaar.

Numismatiek